Преображенский район

 Преображенский район — район Адыгейской (Черкесской) АО в 1924—1929 годах
 Преображенский район — название Киквидзенского района Волгоградской области в 1928—1936 годах
 Преображенский район — район в составе Киренского округа Сибирского края РСФСР в 1926—1929 годах.